Frank Banham, kanadski hokejist; * 14. april 1975, Calahoo, Alberta, Kanada.

Banham je kariero začel v ligi WHL, kjer je štiri sezone igral za moštvo Saskatoon Blades. V svoji četrti sezoni v tej ekipi je na 72 tekmah dosegel kar 152 točk, s čimer je že zelo zgodaj pokazal, kako dober strelec je. Po eni sezoni v moštvu Baltimore Bandits v ligi AHL je zaigral za NHL moštvo Mighty Ducks of Anaheim. Na NHL naboru ga je sicer izbralo že leta 1993 moštvo Washington Capitals, a zanje ni nikoli zaigral. V sezoni 1997/98 je za Anaheim nastopil na 21 tekmah in dosegel 11 točk. Preostanek sezone in še naslednjo sezono je preigral v ligi AHL pri ekipi Cincinnati Mighty Ducks, nato je še tri NHL tekme odigral v Anaheimu v sezoni 1999/00. Sezono je zaključil v Cincinnatiju pri tamkajšnjih Mighty Ducksih, nato je tri sezone igral SM-Liigi. Najprej je eno sezono nastopal za Espoo Blues, nato pa dve za Jokerit Helsinki. Njegovo drugo sezono pri ekipi Jokerit Helsinki je prekinila selitev v NHL ligo. Tokrat je 5 tekem igral za moštvo Phoenix Coyotes. Dvema sezonama v AHL ligi pri moštvu Springfield Falcons je sledil kratek izlet v Rusijo k moštvu Dinamo Moskva. V sezoni 2004/05 je zopet igral na Finskem, tokrat za ekipo SaiPa Lappeenranta. Nato je 6 tekem odigral v Švici pri moštvu HC Fribourg-Gottéron. V sezoni 2005/06 ga je nato zaposlilo avstrijsko moštvo EC Red Bull Salzburg, za katere je nastopal do sredine sezone 2007/08, ko je zaradi spora s trenerjem Pierrom Pagéjem zapustil moštvo in se preselil na Švedsko. Tam je zaigral za drugoligaško moštvo Malmö IF Redhawks. Pred sezono 2008/09 je dveletno pogodbo podpisal z moštvom HDD Tilia Olimpija.  Ko se z Olimpijo ni uvrstil v končnico, ga je klub posodil v Švico k moštvu EHC Biel. 

Banham ni nikoli zaigral za nobeno selekcijo kanadske reprezentance.

Pregled kariere

|-
| Saskatoon Blades
| WHL
| 92/93
|
| 71
| 29
| 33
| 62
|
| 55
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Saskatoon Blades
| WHL
| 93/94
|
| 65
| 28
| 39
| 67
|
| 99
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Saskatoon Blades
| WHL
| 94/95
|
| 70
| 50
| 39
| 89
|
| 63
|
| 8
| 2
| 6
| 8
| 
| 12
|-
| Saskatoon Blades
| WHL
| 95/96
|
| 72
| 83
| 69
| 152
|
| 116
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Baltimore Bandits
| AHL
| 95/96
|
| 9
| 1
| 4
| 5
| -2
| 0
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Mighty Ducks of Anaheim
| NHL
| 96/97
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Baltimore Bandits
| AHL
| 96/97
|
| 21
| 11
| 13
| 24
| -5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mighty Ducks of Anaheim
| NHL
| 97/98
|
| 21
| 9
| 2
| 11
| -6
| 12
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Cincinnati Mighty Ducks
| AHL
| 97/98
|
| 35
| 7
| 8
| 15
| -15
| 39
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cincinnati Mighty Ducks
| AHL
| 98/99
|
| 66
| 22
| 27
| 49
| -12
| 20
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| +1
| 0
|-
| Mighty Ducks of Anaheim
| NHL
| 99/00
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Cincinnati Mighty Ducks
| AHL
| 99/00
|
| 72
| 19
| 22
| 41
| -3
| 58
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Espoo Blues
| SM-Liiga
| 00/01
|
| 56
| 24
| 27
| 51
| +9
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| SM-Liiga
| 01/02
|
| 52
| 22
| 16
| 38
| +24
| 38
|
| 12
| 8
| 1
| 9
| +3
| 22
|-
| Jokerit Helsinki
| SM-Liiga
| 02/03
|
| 17
| 3
| 4
| 7
| +1
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 02/03
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Springfield Falcons
| AHL
| 02/03
|
| 62
| 23
| 17
| 40
| +1
| 36
|
| 6
| 2
| 1
| 3
| -5
| 2
|-
| Springfield Falcons
| AHL
| 03/04
|
| 39
| 6
| 8
| 14
| -14
| 18
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 03/04
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| -1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SaiPa Lappeenranta
| SM-Liiga
| 04/05
|
| 56
| 24
| 25
| 49
| -22
| 70
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Narodna liga A
| 05/06
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 8
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 05/06
|
| 45
| 24
| 25
| 49
| +1
| 40
|
| 11
| 5
| 7
| 12
| +5
| 10
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 40
| 20
| 15
| 35
| +1
| 50
|
| 8
| 9
| 12
| 21
| +9
| 12
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 31
| 10
| 14
| 24
| +3
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF Redhawks
| HockeyAllsvenskan
| 07/08
|
| 8
| 4
| 3
| 7
| +3
| 6
|
| 10
| 3
| 6
| 9
| +5
| 8
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 52
| 30
| 29
| 59
| -17
| 100
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Biel
| Narodna liga A
| 08/09
|
| 6
| 2
| 3
| 5
| 
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |989
| bgcolor="#7FFF00" |453
| bgcolor="#7FFF00" |443
| bgcolor="#7FFF00" |896
| bgcolor="#7FFF00" |-57
| bgcolor="#7FFF00" |950
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |65
| bgcolor="#7FFF00" |30
| bgcolor="#7FFF00" |35
| bgcolor="#7FFF00" |65
| bgcolor="#7FFF00" |+18
| bgcolor="#7FFF00" |68
|}

Viri

Zunanje povezave
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski desnokrilni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL (Washington Capitals)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
Hokejisti Saskatoon Blades
Hokejisti Baltimore Bandits
Hokejisti Anaheim Ducks
Hokejisti Cincinnati Mighty Ducks
Hokejisti Espoo Blues
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti Phoenix Coyotes
Hokejisti Springfield Falcons
Hokejisti Dinamo Moskva
Hokejisti SaiPa Lappeenranta
Hokejisti HC Fribourg-Gottéron
Hokejisti EC Red Bull Salzburg
Hokejisti Malmö IF Redhawks
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti EHC Biel
Hokejisti KHL Medveščak
Hokejisti Alba Volán Székesfehérvár